Skäggaren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skäggaren, Uppland, sjö i Norrtälje kommun, 
Skäggaren, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (37 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn